Villaescusa (Kantabria) – gmina w Hiszpanii, we wspólnocie autonomiczna Kantabrii
 Villaescusa (Kastylia i León) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Zamora, w Kastylii i León
 Villaescusa de Haro – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cuenca, w Kastylii-La Mancha
 Villaescusa de Roa – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León
 Villaescusa la Sombría – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León